metameria (biologia) – segmentacja wzdłużna ciała niektórych zwierząt
 metameria (chemia) – jedna z odmian izomerii związków chemicznych
 metameryzm (nazwa niepoprawna: metameria) – zjawisko różnego odbioru barwy tej samej substancji ze względu na rodzaj oświetlenia